Volume VIII (Fabrizio De André), een muziekalbum van de Italiaanse zanger Fabrizio De André uit 1975
 Volume 8: The Threat Is Real, een muziekalbum van de Amerikaanse band Anthrax uit 1998
 Volume 8: Can You See Under My Thumb?... There You Are, een muziekalbum uit The Desert Sessions uit 2001v
 Anjunabeats Volume 8, een muziekalbum van de Britse band Above & Beyond uit 2010